Минулорічні чемпіони Мартіна Хінгіс та Леандер Паес програли у чвертьфіналі парі Саня Мірза/Іван Додіг.

Титул виграли Олена Весніна та Бруно Соарес, здолавши в фіналі пару Коко Вандевей та Горія Текеу,  6–4, 4–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Нижня частина

Примітки 

Змішаний парний розряд
2016 у тенісі